Појам Троицк може да се односи на:
 Троицк (Чељабинска област),
 Троицк (Москва),